Saint-Aubert est le nom de plusieurs chapelles en France :
 Chapelle Saint-Aubert, Le Mont-Saint-Michel
 Chapelle Saint-Aubert, Nice

Voir aussi 
 La Chapelle-Saint-Aubert, commune d'Ille-et-Vilaine en France.

Aubert
~